

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Babiak – kolonia w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie golubsko-dobrzyńskim, w gminie Golub-Dobrzyń
 Babiak – część wsi Nowy Borek w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Błażowa
 Babiak – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie lidzbarskim, w gminie Lidzbark Warmiński
 Babiak – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim, w gminie Babiak
 Babiak – część wsi Grzymiszew w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gminie Tuliszków

Osoby noszące nazwisko Babiak 
 Roberta Zofia Babiak (1905–1945) – polska zakonnica
 Miron Babiak  (1932–2013) – polski kapitan żeglugi wielkiej
 Stanisław Babiak (ur. 1951) – generał brygady Wojska Polskiego
 Zygmunt Babiak (ur. 1958) – polski aktor i muzyk

Inne 
 Babiak – stacja kolejowa na magistrali węglowej w Babiaku (powiat kolski)
 Babiak – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim